Ваша честь — це стиль звертання до суддів.

Ваша честь також може означати:
 Ваша честь (серіал, 2000) — індійський телесеріал 2000 року
 Ваша честь (серіал, 2018) — південнокорейський телесеріал 2018 року каналу SBS
 Ваша честь (мінісеріал) — американський телесеріал 2020 року

Див. також 
 Так, ваша честь — малайзійський телесеріал 2006 року
 In Your Honor — студійний подвійний альбом 2005 року, записаний американським рок-гуртом Foo Fighters